Жангада () парусное деревянное судно рыбаков северной Бразилии, напоминающее плот.
 «Жангада» (1881, ) — роман французского писателя Жюля Верна.
 Жангада () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.
  — река в Бразилии, приток Игуасу.
  — река в Бразилии, приток Пикири.